

Patronyme

 Jack Sikma (1955-), basketteur américain ;
 Luke Sikma (1989-), basketteur américain, son fils.